Miejscowości w USA:
 Natoma – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
Gminy w USA:
 Natoma (ang. Natoma Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne